Кубок Туреччини з футболу 2021–2022 — 60-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Свій перший титул здобув «Сівасспор».

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 грудня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 грудня 2021

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19 квітня/10 травня 2022

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 квітня/11 травня 2022

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2021—2022 
Туреччина
Туреччина
2021 у турецькому спорті
2022 у турецькому спорті